

Утиче — село, Мокроусовський округ, Курганська область
 Утиче — присілок, Щучанський район, Курганська область